Kelleher ist der Familienname folgender Personen:

 Billy Kelleher (* 1968), irischer Politiker (Fianna Fáil)
 Byron Kelleher (* 1976), neuseeländischer Rugby-Union-Spieler
 Caoimhín Kelleher (* 1998), irischer Fußballtorhüter
 Catherine McArdle Kelleher (1939–2023), US-amerikanische Politikwissenschaftlerin
 Chris Kelleher (* 1975), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Gracyn Wheeler Kelleher (1914–1980), US-amerikanische Tennisspielerin
 James Kelleher (1930–2013), kanadischer Politiker
 Keely Kelleher (* 1984), US-amerikanische Skirennläuferin
 Louis Francis Kelleher (1889–1946), Weihbischof in Boston
 Robert Kelleher (1913–2012), US-amerikanischer Tennisspieler und Verbandsfunktionär
 Rónan Kelleher (* 1998), irischer Rugby-Union-Spieler

 Tom Kelleher (1925–2011), US-amerikanischer Schiedsrichter im American Football
 Tyler Kelleher (* 1995), US-amerikanischer Eishockeyspieler